Кемеш-Кульське сільське поселення - у складі Республіки Татарстан Російської Федерації.
 Кемеш-Куль - село, Мамадиський район у складі Республіки Татарстан Російської Федерації.